Чекки (итал. Cecchi) — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Чекки, Андреа (1916—1974) — итальянский киноактёр. 
  (1886-1971) — итальянский художник.
  (род. 1980) — итальянский лыжник.
 Чекки, Джованни Мария (1518—1587) — итальянский нотариус, поэт, писатель и драматург. 
  (род. 1977) — итальянская спортсменка (толкание ядра и метание диска).
  (1927—1992) — итальянский баскетболист.
  (1849-1867) — итальянский гарибальдиец.
  (1838-1932) — итальянский писатель, журналист и педагог.